Salacia är ett släkte av nässeldjur. Salacia ingår i familjen Sertulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Salacia